Володимир ІІ Київський — великий князь київський (1113—1125)
 Володимир ІІ Новгородський — новгородський князь (1034—1052)